Wyatt Smith (né le  à Thief River Falls, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été repêché en ,  au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 1997. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec le Rampage de San Antonio au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1994-1995 ||Warriors de Warroad |||| 28 || 29 || 31 || 60 || 28 || || || || || || ||
|-
| 1995-1996 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 32 || 4 || 5 || 9 || 32 || || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 38 || 16 || 14 || 30 || 44|| || || || || || ||
|- 
| 1997-1998 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 39 || 24 || 23 || 47 || 62|| || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA || 43 || 23 || 20 || 43 || 37|| || || || || || ||
|- 
| 1999-2000 || Falcons de Springfield || LAH || 60 || 14 || 26 || 40 || 26 || -6 || 5 || 2 || 3 || 5 || 13 || -1
|-
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 || || || || || ||
|- 
| 2000-2001 || Falcons de Springfield || LAH || 18 || 5 || 7 || 12 || 11 || -2 || || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Coyotes de Phoenix || LNH || 42 || 3 || 7 || 10 || 13 || +7 || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Falcons de Springfield || LAH || 69 || 23 || 32 || 55 || 69 || -5 || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || -5 || || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Admirals de Milwaukee || LAH || 56 || 24 || 27 || 51 || 89 || +6 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || -1
|-
| 2002-2003 || Predators de Nashville || LNH || 11 || 1 || 0 || 1 || 0 || -1 || || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Admirals de Milwaukee || LAH || 40 || 9 || 7 || 16 || 40 || +5 || 22 || 5 || 7 || 12 || 25 || -4
|-
| 2003-2004 || Predators de Nashville || LNH || 18 || 3 || 1 || 4 || 2 || +2 || || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Admirals de Milwaukee || LAH || 69 || 19 || 28 || 47 || 89 || +4 || 7 || 1 || 4 || 5 || 10 || -4
|-
| 2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 39 || 13 || 16 || 29 || 40 || -8 || || || || || ||
|- 
| 2005-2006 || Islanders de New York || LNH || 42 || 0 || 8 || 8 || 26 || -7 || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Aeros de Houston || LAH || 12 || 4 || 3 || 7 || 12 || -3 || || || || || ||
|- 
| 2006-2007 || Wild du Minnesota || LNH || 61 || 3 || 3 || 6 || 16 || -8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH || 40 || 17 || 18 || 35 || 34 || +3 || || || || || ||
|- 
| 2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 25 || 0 || 3 || 3 || 8 || -4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 18 || 3 || 4 || 7 || 12 || -8 || || || || || ||
|-
|Rampage de San Antonio || LAH || 53 || 16 || 24 || 40 || 59 || -2 || || || || || ||
|-  
| 2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 76 || 13 || 35 || 48 || 70 || -7 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || -6
|-
| 2010-2011 ||Bruins de Providence || LAH || 30 || 2 || 7 || 9 || 2 || -14 || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL || 22 || 4 || 12 || 16 || 18 || +2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || -2

| 211 || 10 || 22 || 32 || 65 || -18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

| 580 || 162 || 234 || 396 || 585 || -37 || 42 || 10 || 14 || 24 || 54 || -16

Trophées et honneurs personnels 
 1998-1999 : troisième équipe d'étoiles de la 
 2003-2004 : champion de la Coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee

Notes et références 

Naissance dans le comté de Pennington (Minnesota)
Naissance en février 1977
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du ERC Ingolstadt
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace